

Wydarzenia 

 Europa
 Gyges przejął władzę w Lidii.
 Azja
 16 marca – Chińczycy zaobserwowali deszcz meteorów, o czym świadczy Kronika Wiosen i Jesieni. To najstarsza odnotowana wzmianka o tym zjawisku.

Zmarli 
 Ezechiasz, król Judy (datowanie sporne)
 Kandaules, król Lidii